Johannistal bezeichnet

 Johannistal, Ortsteil der Stadt Hemer in Nordrhein-Westfalen
 Johannistal (Leipzig), Geländesenke in Leipzig
 ein Tal des Teutoburger Waldes in der Stadt Bielefeld und ein gehobenes Wohnviertel
 Johannistal (Recklinghausen), ein Wäldchen mit gleichnamigem Naturschutzgebiet im Norden von Berghausen (Recklinghausen)

Siehe auch:
 Johannisthal
 Johannesthal